Појам  може да се односи на:

 Марија Клевска, војвоткиња од Орлеана, супруга Шарла од Орлеана
 Марија Клевска, кнегиња од Кондеа
 Марија од Бургундије, војвоткиња Клева